Banja (sauna), een Russisch type sauna (Cyrillisch: баня)
 In het Servisch: bad of badplaats
 Banja (Ploče), een plaats in de Kroatische gemeente Ploče
 Banja (genre), Surinaamse dans en muziekstijl

De volgende plaatsen in Servië
Banja (Aranđelovac)
Banja (Novi Pazar)
Banja (Priboj)

Bulgarije
Banja (Blagoëvgrad)
Banja (Boergas)
Banja (Pazardzjik)
Banja (Plovdiv)
Banja (Sliven)